Colmaggiore ima više značenja:
 Colmaggiore, Macerata
 Colmaggiore, Treviso